Snow est un mot anglais qui signifie neige.

Patronyme 

 Al Snow (1963-), nom de ring du catcheur Al Savern ;
 Alan Snow (1959-), auteur et illustrateur anglais ;
 Aurora Snow (née en 1981), actrice pornographique américaine ;
 Brittany Snow (née en 1986), actrice, mannequin et chanteuse américaine ;
 Carmel Snow (1887-1961), rédactrice en chef de Harper's Bazaar,
 Charles Percy Snow (1905-1980), chimiste, haut fonctionnaire et romancier britannique ;
 Clyde Snow (1928-2014), anthropologue légiste américain ;
 Edgar Snow, (1905-1972), journaliste américain ;
 Eliza R. Snow (1804-1887), membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ;
 Eric Snow (né en 1973), basketteur américain ;
 Garth Snow (né en 1969), joueur de hockey sur glace américain ;
 George Washington Snow (1791-18?), ingénieur américain ;
 Hank Snow (1914-1999), chanteur et guitariste de musique country canadien ;
 Jack Snow (1907-1956), critique de radio et un étudiant des travaux de L. Frank Baum ;
  ;
 Julian Snow, baron Burntwood (1910-1982), homme politique britannique ;
 Lorenzo Snow (1814-1901),  de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ;
 Marguerite Snow (1889-1958), actrice américaine ;
 Mark Snow (né en 1946), compositeur américain ;
  ;
 Michelle Snow (née en 1980), joueuse américaine de basket-ball ;
 Morgan Snow (née en 1993), athlète américaine, spécialiste du 100 mètres haies ;
  (1950-2011), chanteuse, guitariste et compositrice américaine ;
 Rod Snow (né en 1970), joueur canadien de rugby à XV ;
 Tony Snow (1955-2008), journaliste et porte-parole de la Maison-Blanche ;
 Valaida Snow (1904-1956), chanteuse et musicienne américaine de jazz ;
 William Snow (né en 1960), acteur américain ;

personnages de fiction

 Coriolanus Snow, appelé aussi Président Snow, personnage de la série Hunger Games ;
 Franky Snow, héros et titre d'une série de bande dessinée ;
 Jon Snow, personnage de Game of Thrones (Le Trône de fer en VF) de George R. R. Martin.

Pseudonyme 

 Frances Julia Wedgwood (1833-1913), une écrivain féministe britannique ;
 Snow, un chanteur canadien ;
 SNoW, une chanteuse japonaise.

Toponyme 

 Snow, rivière d'Alaska dans la Péninsule Kenai ;
 Île Snow, île située en Antarctique.

Œuvres 

jeux vidéos
 Snow, jeu vidéo japonais édité le  ;
 , jeu vidéo américain.

films
 , titre original du , téléfilm américain diffusé le  sur ABC ;
 , comédie australienne de Robert Gibson sortie en 1982 ;
 , documentaire britannique de  sorti en 1963 ;
 Snow, titre anglais de Premières Neiges (), film bosniaque d'Aida Begić sorti en 2008.

chansons
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de  sorti en .

albums
 , EP de  sorti en  ;
 , album de Curt Kirkwood sorti en  ;
 , album de  sorti le .

Autres 
 Snow, une bière chinoise 
 Snow, un codec vidéo expérimental
 , un algorithme de chiffrement de flux

Voir aussi 
 Procès des frères Snow (1847), opposant ces frères à un vieil homme nommé Cass, défendu par Abraham Lincoln
  (neige en allemand)
  (neige en espagnol)

Patronyme anglais
Nom de plume
Homonymie de titre